Le Dragon de Mimi est un album de littérature jeunesse écrit par Françoise Guillaumond et illustré par Clotilde Perrin, publié en 2004 aux éditions Magnard.

Personnages
 Mimi, une petite fille
 Un dragon

Thèmes

Les peurs enfantines, les dragons, l'humour.

Histoire
Le jour de son anniversaire, Mimi reçoit un gros paquet contenant un dragon énorme, méchant, puant, terrifiant.
Quand Mimi voit le dragon, elle se met à trembler, mais elle se dit qu’à 7 ans, elle n’est plus un bébé et décide d’essayer de l’apprivoiser.
Son dragon s’est installé dans sa chambre et dort avec Mimi toutes les nuits.
Un matin, Mimi s’aperçoit que la seule solution avec ce dragon est de l’ignorer. Pendant trois jours, son dragon a beau grogner, hurler, se rouler par terre, Mimi tremble mais tient bon.
Le quatrième jour, pour plaire à Mimi, son dragon entre dans la machine à laver afin de sentir enfin bon.
Quand le programme est fini, Mimi sort de la machine une toute petite peluche bien propre et installe son dragon rétréci sur l’étagère de sa chambre…entre le tigre et le lion.

Exploitation pédagogique 
 Un cahier d’activités en lecture pour les CP a été réalisé par l’auteur (Magnard, 2005) dans la collection « Que d’histoires ! » ;
 En Production d'écrits: Imaginer son dragon et le dessiner (travail sur la description);
 Travail sur les peurs enfantines : autour des créatures imaginaires, leurs origines...

Articles connexes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse

Références 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Album illustré
Livre paru en 2004